Ливия (древняя) — в широком смысле: у античных авторов название части света Африка, в более узком: область в Северной Африке, границы которой менялись в разные периоды истории у различных народов.

 Часть света Африка:
 У древних греков Ливия () сначала относилась то к Европе, то к Азии и, примерно, после V в. до н. э. географы выделили её как самостоятельную часть света.
 Некоторые античные авторы под именем «Ливия» предполагали только известную им Африку, поэтому иногда это прилегающая к Средиземноморью Северная Африка.
 Историческая область в Северной Африке:
 У египтян «Ребу» или «Либу» () — сначала название кочевого племени, затем области к западу от долины Нила, употреблялись также наименования — . Возможно, со временем, название «Ребу/Либу» возобладало над остальными и перешло на все западные от Египта земли, став позже «Ливией» греков и римлян.
 В период поздней античности римляне называли Ливией () территорию между дельтой Нила и далее на запад до залива Большой Сирт (совр. Сидра), при этом охватывали земли по побережью и вглубь материка (часть Ливийской пустыни). Таким образом, у римлян Ливия занимала восточную часть Северной Африки, не включая Египет.
 Ливией или Ливийским номом () называли небольшую восточную область в Мармарике, иногда она могла называться отдельно от неё, как часть Египта. 
 В мифологии:
 В древнеегипетской мифологии все страны к западу от долины Нила, в том числе и Ливия, олицетворяли мир смерти.
 Ливия в мифологии древних греков и римлян — некая страна на границе известного мира, «земной предел» наряду с Эфиопией и Скифией. см. Ливия (мифология)

Период употребления топонима «Ливия» — с древнейших времён (с III тыс. до н. э. у древних египтян) и позже в период античности (у греков, римлян, эллинизированного и романизированного населения Средиземноморья). В средневековье упоминалось у арабов. В XX веке топоним проявился в названии государства Ливия.

Этимология названия 

Вероятная этимология и распространение названия «Африка». Карфагеняне (или, возможно, римляне), называли некоторую область, прилегающую к Карфагену — «Африкой», по имени проживающего там берберского племени — «африк» или «авриг», это название перешло на римскую провинцию — Африка. Со временем это имя вытеснило прежнее именование «Ливия», распространившись от названия провинции, на территории покорённого римлянами Карфагена, до всей западной части Северной Африки. В раннем средневековье название перешло на территории соответствующие современным Тунису, северному Алжиру и части Ливии, в арабском варианте — Ифрикия, а в Новое время стало именем всего континента в связи с колониальными захватами европейцев.
Топоним «Ливия» производился древними от имени населявших страну племён — ливийцев, название которым вероятно дали египтяне. В период Древнего царства (около 2700—2200 годы до н. э.) встречаются надписи с именем одного из западных кочевых племён — «ребу» или «либу» (егип. rbw, rb, rbj). В какой-то период это племя выделилось среди других кочевников и по его наименованию египтяне стали называть все народы к западу от долины Нила — «ливийцы». Это наименование, возможно заимствованное от египтян, упоминается в древнееврейских источниках в Книге Бытия — «lubim» и, возможно, «lehabim».

В эпоху ранней и классической античности древние греки, расширяя свою экспансию в Средиземноморье, переняли от египтян название Ливия () распространив его на всю известную им Африку, (иногда только Северную Африку), а также интегрировали в свою мифологию (мифическая страна Ливия, постепенно локализующаяся в реальные территории в Северной Африке).

Из употребления название «Ливия» — как часть света, стало выходить в период господства Рима в Средиземноморье, хотя римские авторы тоже иногда его использовали.

Топоним «Ливия» сохранялся в поздней античности и в средневековье в названии области к западу от дельты Нила с которой оно и начало в древности распространяться. В наше время проявился в названии современного государства.

Древние экспедиции 

Древние народы уже знали, что, кроме примыкания к Азии, Ливия-Африка окружена морем. Из области Средиземноморья предпринималось немало путешествий вдоль побережья и вглубь континента:
 Египетский фараон Нехо II около 600 года до н. э. послал экспедицию из финикийских мореходов вокруг Ливии. Они вышли из Красного моря, обогнули мыс Доброй Надежды, и на третий год достигли Геракловых столпов (Гибралтара) и, войдя в Средиземное море, благополучно вернулись в Египет.
 В VI веке до н. э. Эвтимен из Массалии совершил плавание вдоль западного побережья Африки, предположительно достигнув Сенегала.
 Карфагенянин Ганнон около 520 года до н. э. (или 470 года до н. э.), по утверждению Геродота, обогнул Ливию, но в оставленных описаниях его путешествия — «Перипл Ганнона» — говорится о плавании только вдоль западного побережья Ливии до Гвинейского залива (предположительно, до устья реки Конго). Плавание было предпринято для основания колоний и экспедиция насчитывала около  человек и 60 кораблей.
 Карфагенянами в Атлантическом океане был открыт остров, на котором они даже создали своё поселение. Это был остров в группе Азорских островов, и, возможно, их называли «Острова блаженных» (см. также Клад с Корву).
 Персидский царь Ксеркс I (V век до н. э.) послал объехать Ливию некоего Сатаспа, но тот не смог выполнить задание. В Египте он снарядил корабль с египетскими корабельщиками и, пройдя Геракловы столпы (Гибралтар), через много месяцев, возможно, достиг стран экваториальной Африки, но потом Сатасп повернул назад и возвратился в Египет.
 Около V века до н. э. насамоны отправили пятерых молодых сыновей вождей вглубь континента. Отряд пересёк Сахару в юго-западном направлении, достигнув поселения на реке Нигер в районе современного города Томбукту, возможно, повстречавшись там с пигмеями.

В египетских источниках

История 

 III тыс. до н. э. — в текстах Древнего царства страна ливийцев засвидетельствована, как западный сосед Египта. Жители её были кочевникам, с древнейших времён они нападали на дельту реки Нил, обжитую возможно родственным им народом египтян, и даже поселялись там. Упоминаются принятые в исторической науке названия проживавших в Ливии племён — темеху, техену, каикаша, шаитеп, машаваша, исавада, ааса, вакана и ребу (либу) — от которого вероятно и произошло название ливийцев. В этот период область к западу от долины Нила могли называть по именам некоторых из этих племён, например от племени THnwyw эти земли назывались — THnw, от племени rbw — страна Rbw. Вероятно от последней произошло название — «Ливия».
 ок. 1300 года до н. э. — в ряд регионов Средиземноморья, и в северо-восточную Африку в том числе, вторгаются «народы моря». Возможно часть из них захватила прибрежные области Ливии, и используя их как основную базу, совершала походы на Египет в союзе с ливийскими племенами. «Народы моря» имели превосходство в средствах ведения войны (боевые колесницы, бронзовое оружие), но однако потерпели поражение в Египте. Не исключено, распространение их господства на запад и вглубь страны, вплоть до территории современного Феццана и Западного Судана. Также ряд исследователей предполагает, что они могли иметь отношение к этногенезу гарамантов.
 I тыс. до н. э. — часть племён Ливии была покорена египтянами, и они стали помимо выплаты дани служить в армиях фараонов, что привело к возвышению и египтизированию некоторой части знатных ливийцев и даже основанию правящих династий (Шешонк I, «ливийские династии») в Египте. В пустыне, в оазисе Сива, образовалось жреческое государство Аммоний.

У древнегреческих авторов

Общие представления 
К моменту представления о Ливии, как о части света, греки определяли её размеры в четверть обитаемой земли (ойкумены).
 Геродот (V в. до н. э.) считал нецелесообразным различать три известные части света (Ливию, Азию и Европу) по «очертанию и величине», и признавал что «по величине между ними различие действительно немалое». Он критически относился к выделению Ливии в отдельную часть света, и описывал её как один из полуостровов примыкавших к Азии: «Ливия же расположена ещё на этом втором полуострове: ведь она уже непосредственно примыкает к Египту. У Египта этот полуостров очень узок, так как от берегов Нашего моря до Красного всего лишь 100000 оргий, то есть около 1000 стадий [около 180 км]. За этим узким местом полуостров, называемый Ливией, опять сильно расширяется.» Таким образом территорию современной Африки он считал частью Азии, и делил на Ливию, Египет и Эфиопию. Саму Ливию он подразделял на две части:
 1) Териодия (у римлян Гетулия, современный Белад-аль-Джерид) — область у Средиземного моря, южнее гор Атласа, «богатая зверями». Входила в ойкумену — землю обитаемую людьми.
 2) Псаммия — необитаемая пустыня с редкими оазисами, тянущаяся поперёк материка (современная пустыня Сахара).
 Клавдий Птолемей (II в. н. э.) сделал шаг назад в представлениях о Ливии, утверждая, что на юге она соприкасается с Азией.

Границы 
Знания древних греков о Ливии, в основном, ограничивались регионом Египта, Киренаикой (областью колонизированной греками-ферейцами) и финикийского Карфагена. Имелись отрывочные сведения о внутренних пустынных областях и участках северо-западного берега. Остальную Ливию они почти не знали и наделяли мифическими описаниями.
 Север: Средиземное море (), включавшее в себя у побережья Ливии следующие моря (с запада на восток):
 Африканское ()
 Сицилийское ()
 Ливийское ()
 Египетское ()
 Юг: здесь иногда выделялась Эфиопия, но чаще она включалась в Ливию, и с юга предполагалось наличие Эфиопского моря (иногда как части Океана).
 Запад: к Ливии могли относить Египет, хотя чаще эллины считали его Азиатской страной. Иногда границу между Ливией и Азией проводили по территории Египта:
 по реке Нил
 позже по Арсинойскому (Суэцкому) перешейку
 Восток: Внешнее море или Океан, позже Атлантический океан.

Животный и растительный мир 

Сейчас фауна региона относится к зоогеографической Средиземноморской подобласти с африканскими элементами. В древности, судя по описаниям античных авторов (в частности Геродота в Истории. Книга IV.), она была гораздо разнообразнее:

 вид антилопы орикс белый, у древних — «ория» (), из рогов которых делали изогнутые грифы для лир.
 муфлон, у древних — «дикий баран», в настоящее время в Ливии не встречается.
 жираф, у древних — «диктии» ( «сетчатое животное»), в настоящее время в Северной Африке не встречается.
 панцирный крокодил, у древних — «сухопутный крокодил», в настоящее время в Северной Африке не встречается.
 страус, у древних римлян — «заморский воробей», в настоящее время в Северной Африке не встречается.
 вымерший представитель вида очковая змея, у древних — «маленькая однорогая змея» (возможно — «кераст» или «кенхрис»).
 лев — упоминаются часто львы мармарики, по-видимому, их здесь обитало множество, в настоящее время в Северной Африке не встречаются.

Флора побережья и оазисов в основном относится к субтропической, представлена акациями, сикоморами, тамарисками, где более влажно, произрастает маквис, имеются рощи кедров. Растения, игравшие роль в хозяйстве древнего населения — это плодоносящие:
 финиковая пальма
 маслина
Далее, на границе с пустыней, полоса жёстких низкорослых трав, полыни. В восточной части Северной Африки, в Киренаике и Мармарике, произрастало самое известное растение региона:

 сильфий (, ) — кустарник семейства зонтичных, игравший большую роль в экспорте из Мармарики в античные государства Средиземноморья. Этот вид растений вымер в I веке н. э. Территория, где произрастал сильфий, располагалась, по сообщению Страбона, южнее оазиса Авгила и была узкая (300 стадий, то есть около 55 км) и довольно вытянутая с востока на запад (1000 стадий, то есть около 180 км). По сообщению Геродота он произрастал от островка Платеи (находящегося у берега Мармарики) до побережья залива Большой Сирт на юге Киренаики.
В пустыне на огромных пространствах растительности нет, редко встречаются пятна лишайников, солянки и сухолюбивых колючих растений.

История 

 VII — V вв. до н. э. — на северном побережье Ливии основывают колонии греки-ферейцы (Кирена, Аполлония Киренская, Барка, Евхеспариды, Тевхира, Палинур и др.)
 VI в. до н. э. — возвышение греческого города Кирена, северную область Ливии начинают называть по его имени — Киренаикой, здесь образуется Киренское царство.
 В 525 году до н. э., после поражения египетской армии у Пелусия, Египет захватывают персы, постепенно распространяя своё влияние и на север Ливии — в Киренаику. Со временем она вошла в 6-ю сатрапию Ахеменидов — Египет.
 конец VI века до н. э. — во время властвования в регионе персов (когда в Египте наместничал ставленник Дария сатрап Арианд), упоминается о слабом влиянии завоевателей на Ливию: «[…] в Ливии живёт множество разных племён, и только немногие из них подчинялись царю, большинство их вовсе не обращало внимания на Дария».
 при возвращении из похода на город Барку (Киренаика), организованного по инициативе сатрапа Арианда, персидское войско подвергалось нападениям ливийских племён когда армия шла и через их земли: «В пути, однако, их подстерегли ливийцы и убивали отстающих и медленно двигавшихся из-за одежды и поклажи воинов, пока, наконец, войско не пришло в Египет».
 в 459 году до н. э. приграничные с Египтом ливийцы подняли восстание против персов, и даже пригласили греков-афинян на подмогу (Египетская экспедиция). Упоминается правитель восставших ливийцев — Инар: «В это время ливиец Инар, сын Псамметиха (царь ливийцев, граничивших с Египтом), из своего опорного пункта Марей, египетского города над Фаросом, поднял восстание против царя Артаксеркса, охватившее большую часть страны». После поражения восстания и казни Инара, Амиртей I (царь болотистой низменности Нильской дельты), продолжал сопротивление на контролируемой западной части дельты. Позже сыновья Амиртея и Инара (Фаннир) остались зависимыми от персов царями в Египте.
 332 год до н. э. — персидская сатрапия Египет, сдана сатрапом Мазаком без сопротивления армии Александра Македонского, север Ливии попадает под влияние македонян.
 IV — I века до н. э. — под господством Эллинистического Египта.

Римско-Византийский период

Общие представления 
В период поздней античности римляне отождествляли Ливию с территорией соответствующей северо-востоку современного государства Ливия и западной часть современного Египта. Делилась эта область на Киренаику и Мармарику, последняя часто относилась то к Киренаике, то к Египту. Позже северное побережье стали называть — Пентаполис. На юге начиналась Внутренняя Ливия — территория Ливийской пустыни в глубине страны. Здесь находилась область Аммонского озиса (совр. Сива). Также некоторые авторы выделяли на юге Насамонию (область проживания насамонов) и Авгилию (район оазиса Авгила, совр. Джалу).

История 

 I в. до н. э. — IV в. н. э. — под властью Римской империи частично входила в провинции Египет, Крит и Киренаика, а после проведения реформ административного деления были образованы провинции Верхняя Ливия и Нижняя Ливия в составе диоцеза Восток, а позже диоцеза Египет, который входил в префектуру Восток. Север Киренаики в период Классической и Поздней Античности стал называться Пентаполис, со временем также выделившийся в отдельную римскую провинцию.
 395 год — при разделения Римской империи на Западную и Восточную, Ливия большей частью оказалась в пределах Восточной Римской империи.
 кон. VI в. — часть территории вошла в Египетский экзархат (новая форма административного управления в Византийской империи).
 нач. VII в. — персидское государство Сасанидов захватило власть в регионе, покорив соседний Египет, и вслед за ними на Египет, а затем и Ливию накатилась волна арабского завоевания.

Справочная информация 

Общая периодизация северо-восточной Африки.

Северо-восточная Африка в составе Римского государства.

Примечания

Ссылки 

Исторические области Африки
История Северной Африки
Древнее Средиземноморье
История Египта
История Ливии
История Туниса
История Алжира
История Марокко